Cet article présente le guide des épisodes de la première saison de la série télévisée française .

Distribution

Acteurs principaux 

 Simon Astier : John « Bouclier Man »
 Alban Lenoir : Klaus « Force Mustang »
 Sébastien Lalanne : Doug « Sérum »
 Gérard Darier : Stève « Brasier »
 Agnès Boury : Mary « Renaissance »
 François Podetti : Burt « Acid Man », « Captain Shampooing » ou « Tornado »
 Arnaud Joyet : Stan « Mental »
 Philippe Noël : Cécil, le maire « Captain Transformation »
 Étienne Fague : Mique, fils du maire
 Aurore Pourteyron : Jennifer

Acteurs invités et récurrents 
 Christian Bujeau : Ethan « The Lord », le plus grand super-vilain de toute l'histoire
 Hubert Saint-Macary : Matthew Hoodwink, père de Jennifer et ancien maire de Montréal
 Lionnel Astier : Neil Mac Kormack, directeur de l'agence Hero Corp, peut se téléporter
 Michel Courtemanche : Benedict ou « Capitaine Canada »
 Arnaud Tsamere : Captain Sports Extrêmes, possède vraisemblablement une résistance physique très élevée
 François Frapier : Kyle, a des visions durant son sommeil
 Jean-Luc Couchard : Dan, mutant mi-homme, mi-canard branchu
 Josée Drevon : Mégane, mère de Jennifer
 Jacques Fontanel : Théodore, a des visions
 Didier Bénureau : Laurence Awkins « Super Invisible », scientifique devenu invisible
 Maurice Lamy : Allen « Captain Cold »
 Disiz : Guy « Captain Trois-Rivières » ou Paul McCartney, assistant de Capitaine Canada
 Jonathan Lambert : Yannick « Chauve-Souris Man »

Épisodes

Épisode 1 : Le Village

Épisode 2 : Le Test

Épisode 3 : Le Grand Départ

Épisode 4 : Révélations

Épisode 5 : Recherches

Épisode 6 : Retour aux sources

Épisode 7 : À l’intérieur

Épisode 8 : Nouvelle donne

Épisode 9 : Emplettes

Épisode 10 : L’Alerte

Épisode 11 : Chez l’habitant

Épisode 12 : Nouvelle peau

Épisode 13 : Die Hard

Épisode 14 : Duel

Épisode 15 : Après le calme

Références 

 1